Силвейрания ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Уба. Население составляет 2205 человек на 2006 год. Занимает площадь 157,484 км². Плотность населения — 14,0 чел./км².

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 7.300.765,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.358,22 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,721 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс